Kawakatsu ist der Familienname folgender Personen:

 Heita Kawakatsu (* 1948), japanischer Wissenschaftler und Politiker
 Hiroyasu Kawakatsu (* 1975), japanischer Fußballspieler
 Masaharu Kawakatsu (* 1929), japanischer Zoologe
 Masayuki Kawakatsu († 2012), japanischer Schriftsteller und Verleger
 Ryōichi Kawakatsu (* 1958), japanischer Fußballspieler und -trainer